Wairere Stream ist der Name folgender Flüsse:

 Wairere Stream (Tarawera River) bei Te Wairoa, Bay of Plenty, Neuseeland
 Wairere Stream (Waihou River) in der Kaimai Range, Waikato, Neuseeland
 Wairere Stream (Whakatane River) bei Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland